Масан — власна назва.

Топоніми

Масан — колишнє місто в Південній Кореї, нині район міста Чханвон

Масан (Португалія)

Масса́н — муніципалітет.